Liste des villes de la voïvodie de Grande-Pologne. La voïvodie comprend 109 villes. La population est basée sur les données gouvernementales de 2006.

Références 

Grande-Pologne